"Take a Bow" (canção de Madonna), canção do álbum Bedtime Stories
 "Take a Bow" (canção de Rihanna), canção do álbum Good Girl Gone Bad: Reloaded
 "Take a Bow", canção de Muse do álbum Black Holes and Revelations
 "Take a Bow", canção de Leona Lewis do álbum Spirit
 "Take a Bow", canção de Sister Hazel do álbum Release

Desambiguação